Hulík ist der Familienname folgender Personen:

 Štěpán Hulík (* 1984), tschechischer Drehbuchautor und Filmhistoriker
 Tomáš Hulík (* 1976), slowakischer Dokumentarfilmer und Fotograf
 Viktor Hulík (* 1949), slowakischer Künstler